Хардт:

 Хардт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хардт — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Хардт, Никлас (род. 1988) — датский хоккеист нападающий кшведского клуба «Линчёпинг» и сборной Дании.